SMS „Emden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Emden:
 SMS „Emden” – krążownik lekki typu Dresden z okresu I wojny światowej
 SMS „Emden” – krążownik lekki typu Königsberg z okresu I wojny światowej

Przypisy

Zobacz też 
 Emden (ujednoznacznienie)

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich